Lelea kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lelea, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Lelea, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar